SSU-kongressen 2009 var SSU:s 35:e och hölls mellan den 2 och 7 augusti i kongresscentret Uppsala Kongress och Konferens i Uppsala. På kongressen valdes bland annat Jytte Guteland om som förbundsordförande för SSU.

Politiska handlingsprogrammet
På kongressen behandlades ett nytt politiskt handlingsprogram. Förbundsstyrelsen hade kommit med ett förslag innan kongressen som hade skickades ut till alla ombud. De två första dagarna präglades till stor del av utskottsarbete där ombuden försökte komma överens någorlunda inför debatten i plenum. 

De stora besluten på SSU-kongressen:

30 timmars arbetsvecka ska införas på sikt

Arbetet med löntagarfonder ska återupptas

Kärnkraften ska avvecklas, med start år 2010

Sveriges vapenexport ska på sikt avskaffas

Individualiserad föräldraförsäkring ska införas (föräldrarna får hälften av föräldraledigheten vardera, och kan inte överlåta dagar till varandra)

Friskolor ska avskaffas på sikt

Posten och järnvägen ska förstatligas

Kollektivtrafiken ska vara gratis

Papperslösa ska ha samma rätt till vård och skola som alla andra

Pensionsåldern ska höjas, men också differentieras (de som har slitsamma yrken ska kunna gå i pension tidigare)

Fri sjukvård och tandvård upp till 25 år, på sikt ska detta bli gratis för alla

Nej till Lissabonfördraget

Nej till porrförbud, ja till feministisk porr

Ordförande- och ledningsval
Denna gång fanns det bara en ordförandekandidat, Jytte Guteland och hon omvaldes för ytterligare två år som SSU-ordförande.  

Mattias Vepsä omvaldes enhälligt till förbundssekreterare. 

På kongressen valdes även en ny förbundsstyrelse, som till följd av att flera ledamöter inte ställt upp för omval, innehöll några nya namn. Den nya styrelsen blev:

Johanna Fransson, Bohuslän, nyval
Gabriel Wikström, Västmanland, omval
Emma Lindqvist, Stockholm, nyval
Johan Büser, Göteborg, omval
Kristin Linderoth, Skåne, omval
Ellinor Eriksson, Gävleborg, omval
Faraj Abu-Iseifan, Blekinge, nyval
Anders Österberg, Södra Älvsborg, återval
David Nordström, Norrbotten, omval
Hans Andersson, Jönköpings län, omval
Johanna Storbjörk, Kronoberg, omval
Ellen Oskarsson, Östergötland, omval

Gäster under kongressen
SSU-kongressen gästades av ett flertal kända socialdemokrater. Några av dem var: 

Mona Sahlin
Wanja Lundby-Wedin
Jens Orback
Nalin Pekgul
Kajsa Borgnäs
Ibrahim Baylan

Förutom dem gästades även kongressen av cirka 50 internationella gäster.

Kongressfesten
Kongressfesten genomfördes torsdagen den 6 augusti. Efter middagen så upplöstes ongressfesten för att bli offentlig och SSU arrangerade en stor konsert med hip-hop artisten och socialdemokraten Timbuktu på Vaksala torg utanför kongresscentret, en konsert som drog 5000 personer. 

Politik i Sverige 2009
Uppsalas historia
Sveriges socialdemokratiska arbetareparti